Conquista romana da Itália — séculos V a 
Conquista romana da península Ibérica — entre o fim do  e o fim do 
Guerra romano-síria  — conquista de parte do sul da Anatólia
Terceira Guerra Púnica  — marcou o início da conquista do norte de África
Guerras macedônicas — no fim da quarta e última, em , a Macedónia passou a ser uma província romana
Grécia romana — a Grécia foi conquistada em  
Guerra de Jugurta  — conquista da Numídia
Guerras da Gália  — durante as quais a Gália foi conquistada
Última Guerra Civil da República Romana  — o Egito passou a ser uma província romana
Conquista romana da Britânia 
Campanha dácia de Trajano  — conquista da Dácia

Ver também 
Romanização — processo de aculturação e assimilação cultural por parte das populações dos territórios anexados por Roma

Desambiguações de história